Belgrano est un nom de famille. Le nom du général argentin Manuel Belgrano a été repris pour plusieurs noms de lieux. Il peut désigner :

Géographie 
 Belgrano, quartier de Buenos Aires, en Argentine ;
 Cerro General Belgrano, montagne de  d'altitude en Argentine ;
 Département de Belgrano, une des 19 subdivisions de la province de Santa Fe, en Argentine ;
 Département de Belgrano, une des 19 subdivisions de la province de Santiago del Estero, en Argentine ;
 Département de Belgrano, une des 19 subdivisions de la province de San Luis, en Argentine ;
 Département de Belgrano, une des 19 subdivisions de la province du Chaco, en Argentine ;
 Département de Belgrano, une des 19 subdivisions de la province de La Rioja, en Argentine ;
 Département de Doctor Manuel Belgrano, une des 16 subdivisions de la province de Jujuy, en Argentine ;
 Département de General Manuel Belgrano, située dans la province de Misiones, en Argentine ;
 Fortín Belgrano, localité argentine située dans la province du Chaco et dans le département de General Güemes ;
 General Belgrano, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 General Belgrano,  argentin ;
 Île Adélaïde, aussi appelée île Belgrano ;
 Villa General Belgrano, localité argentine.

Militaire 
 ARA General Belgrano, croiseur de la marine argentine.

Bâtiments et institutions 
 Base antarctique Belgrano II, station de recherche argentine située en Antarctique ;
 Université de Belgrano, université privée située dans le quartier de Belgrano à Buenos Aires.

Transports
 Chemin de fer General Manuel Belgrano ;
 Ligne Belgrano Norte ;
 Pont General Manuel Belgrano, voie routière.

Sports 
 Belgrano Athletic Club, club de rugby à XV basé à Buenos Aires ;
 Belgrano Football Club, club de football uruguayen basé à Montevideo ;
 Club Atlético Defensores de Belgrano, club de football argentin basé à Buenos Aires ;
 Club Atlético Belgrano, club de football argentin basé à Córdoba ;
 Club Belgrano de San Nicolás, un club argentin de basket-ball.